Everybody’s Talking About Jamie steht für:

 Everybody’s Talking About Jamie (Musical), Musical von Dan Gillespie Sells und Tom MacRae (2017)
 Everybody’s Talking About Jamie (Film),  Musicalfilm von Jonathan Butterell (2020)